

Presentación previa 
Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Andrej Martin y Hans Podlipnik ganaron el título tras derrotar en la final Rameez Junaid y Mateusz Kowalczyk.

Cabeza de serie

 ' Andrej Martin /  Hans Podlipnik (Campeones)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Semifinales)

<ol start=3>
  Rameez Junaid /  Mateusz Kowalczyk ''(Finalistas)
  Nikola Mektić /  Antonio Šančić ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Turin 2016